RCDE steht für:
 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, spanischer Fußballverein, siehe Espanyol Barcelona
 Roman Catholic Diocese of Erie, US-amerikanische Diözese, siehe Bistum Erie
 Roman Catholic Diocese of Evansville, US-amerikanische Diözese, siehe Bistum Evansville

Abkürzung